Arrecifes peut désigner :

 Arrecifes, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Arrecifes, arrondissement (partido) de la province de Buenos Aires, en Argentine.